A DIP Presents the Upsetter egy 1975-ben megjelent album a The Upsetters-től.

Számok

A oldal
"Enter The Dragon" – The Upsetters
"I Don't Mind" –Sam Carty
"Cane River Rock" – The Upsetters
"I Man Free" – King Burnett
"Jamaican Theme" – The Upsetters
"Time" – The Gladiators

B oldal
"Jump It" – Leo Graham
"Live Is A Flower" – Sam Carty
"Have Some Fun" – The Gaylads
"Nature Man" – The Gaylads
"Dub A Pum Pum" – The Silvertones
"Fu Kung Man" – Linval Spencer (aka Linval Thompson)

The Upsetters-albumok
1975 nagylemezei
Dubalbumok